Tokko – rzeka w Rosji
 TOKKŌ – Tokubetsu Kōtō Keisatsu, japońska Specjalna Wyższa Policja
 TOKKŌ – manga i anime na jej podstawie